Alžběta Bavorská (2. února 1443, Mnichov – 5. března 1484, Lipsko) byla bavorská princezna a sňatkem saská kurfiřtka.

Život 
Alžběta se narodila jako dcera Albrechta III. Bavorského a jeho manželky Anny Brunšvicko-Grubenhagensko-Einbecké.

25. listopadu 1460 se v Lipsku jako sedmnáctiletá provdala za saského prince Arnošta, který se stal v roce 1464 saským kurfiřtem. K zásnubám došlo asi deset let předtím a sňatek se měl podle manželské smlouvy uskutečnit v roce 1456. V roce 1471 byl v Míšni jako sídlo královské domácnosti postaven nový palác. Alžběta byla klíčovým faktorem ovlivňujícím pečlivou výchovu svých dětí a zejména jejich vědeckou přípravu. Manželství páru bylo šťastné a Arnošt svou manželku hluboce miloval.

Alžběta zemřela 5. března 1484 ve věku 41 let po dlouhé nemoci. Na sklonku života byla upoutána na lůžko a k péči o ni sloužila postel s kolečky a kladkostrojem. Alžběta zemřela téměř současně se svým synem Adalbertem a tchyní Markétou, která ji přežila o dva roky. Arnošt zemřel v srpnu 1486. Alžbětin syn Fridrich Moudrý prý napsal Spalatinovi, že jel z jednoho pohřbu na druhý.

Manželství a potomci 
Ze šťastného manželství se narodilo sedm dětí:

 Kristina Saská (24. září 1461 – 8. prosince 1521), ⚭ 1478 Jan I. Dánský (2. února 1455 – 20. února 1513), král Dánska v letech 1481–1513, Norska v letech 1483–1513 a Švédska v letech 1497–1501
 Fridrich III. Saský (17. ledna 1462 – 5. května 1525), saský kurfiřt, svobodný a bezdětný
 Arnošt II. Saský (26. června 1464 – 3. srpna 1513), magdeburský arcibiskup a administrátor halberstadtský
 Adalbert Saský (8. května 1467 – 1. května 1484), administrátor v Mohuči
 Jan Saský (30. června 1468 – 16. srpna 1532), saský kurfiřt od roku 1525 až do své smrti,
 ⚭ 1500 Žofie Meklenburská (18. prosince 1481 – 12. července 1503)
 ⚭ 1513 Markéta Anhaltsko-Köthenská (12. listopadu 1494 – 7. října 1521)
 Markéta Saská (4. srpna 1469 – 7. prosince 1528), ⚭ 1487 Jindřich Brunšvicko-Lüneburský (15. září 1468 – 19. února 1532)
 Wolfgang Saský (1473–1478)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wittelsbachové
Wettinové (ernestinská větev)
Saské kurfiřtky
Narození v roce 1443
Narození 2. února
Narození v Mnichově
Úmrtí v roce 1484
Úmrtí 5. března
Úmrtí v Lipsku
Ženy